Сонгайла, также Сонгайло () — литовская фамилия. Известные носители:
 Сонгайла, Антанас — советский дзюдоист.
 Сонгайло, Антоний Николаевич (1867—не ранее 1939) — ксёндз, депутат Государственной думы I созыва от Гродненской губернии.
 Сонгайла, Гинтарас — литовский политик.
 Сонгайла, Дарюс (род. 1978) — литовский баскетболист.
 Сонгайло, Михаил Александрович (1874—1941) — российский и литовский архитектор.
 Сонгайла, Рингаудас-Бронисловас Игнович (1929—2019) — литовский советский партийный и государственный деятель.